Лепторумора Микеля () — вид папоротников семейства Щитовниковые (Dryopteridaceae).

Распространение 
В настоящее время редко встречается в дикой природе. На территории России встречается на юге Приморского края (Шкотовский район, г. Криничная), на Сахалине (пос. Придорожный Невельского района) и на юге острова Кунашир. Также растёт в Китае, лесных районах Японии и Корейского полуострова.

Вид занесён в Красную книгу России и Сахалинской области.

Описание 
Длиннокорневищное растение с пятиугольными, мягкими с обеих сторон зелеными листьями. Растёт в горных елово-пихтовых лесах.

Таксономия 
Этот вид впервые был описан как  в 1876 году.
Переклассифицирован ботаником Хироси Ито в 1938 году. 
В последующих работах обычно относят к роду  как

Литература 
 Воробьев Д. П., Ворошилов В. Н., Горовой П. Г., Шретер А. И. Определитель растений Приморья и Приамурья. — Л.: Наука, 1966. — 491 с.
 Fukushima S., Noro T., Saiki Y., Ueno A., Akahori Y. Studies on the constituents of Leptorumohra miqueliana H Ito. I. The structures of leptorumolin and leptorumol. // Yakugaku Zasshi. 1968 Sep;88(9):1135-42.
 Noro T., Fukushima S., Saiki Y., Ueno A., Akahori Y. Studies on the constituents of Leptorumohra miqueliana H. Ito. II. The structure of protofarrerol. // Yakugaku Zasshi. 1969 Jun;89(6):851-6.
 Fukushima S., Noro T., Akahori Y., Saiki Y., Ueno A. Studies on the constituents of Leptorumohra miqueliana H. Ito. 3. The conformation of protofarrerol. // Yakugaku Zasshi. 1969 Sep;89(9):1272-5.

Примечания

Ссылки 
 

Щитовниковые
Флора Дальнего Востока